Бейнса-Лабайен () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 28 км². Население — 268 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры